«Золотий Фенікс» — всеросійський кінофестиваль акторів-режисерів .

 «Золотий Фенікс» — міжнародна премія в галузі фінансів та корпоративного управління, якою нагороджують найуспішніші підприємства та організації на підставі всебічного аналізу конкурентоздатності та фінансової ефективності кандидата. 

 «Золотий Фенікс» — російська премія, що є нагородою, яка свідчить про високу професійну компетентність лауреатів у сфері банківського, страхового, інвестиційного бізнесу, послуг ринку FOREX, аудиторських послуг та інших видів фінансової діяльності .

 «Золотий Фенікс» — українська спеціалізована суспільна премія в галузі страхування .

 «Золотий Фенікс» — нагорода всеукраїнського конкурсу «Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку».

 «Золотий Фенікс» — гран-прі щорічного Міжнародного книжкового фестивалю «Світ книги» у м. Харків.

 «Золотий Фенікс» — благодійний фестиваль .

 «Золотий Фенікс» — український кінологічний клуб, нова назва — «Альфа Фенікс».

 «Золотий Фенікс» — міжнародний конкурс для творчих колективів та окремих виконавців (Санкт-Петербург, Росія) .

 «Операція "Золотий Фенікс"» — канадський бойовик з Джеймсом Хонгом.

Див. також 
 Фенікс

Примітки